Haluzice può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca 
 Haluzice, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione

Slovacchia 
 Haluzice, comune del distretto di Nové Mesto nad Váhom, nella regione di Trenčín